Tamayo (República Dominicana)
Rufino Tamayo
Franz Tamayo (província)
Arnaldo Tamayo Méndez
José Tamayo
Manuel Tamayo e Baus
Orlando Zapata Tamayo
Desambiguação